I Put a Spell on You (traduit depuis l'anglais je t'ai jeté un sort) est le titre de plusieurs œuvres :

 I Put a Spell on You, chanson de Screamin' Jay Hawkins sortie en 1956, devenue un classique du rhythm and blues et reprise par de nombreux artistes ;
 I Put a Spell on You, album de Nina Simone sorti en 1965 ;
 I Put a Spell on You, album de Screamin' Jay Hawkins sorti en 1977.